Sezon 1993/1994 był 2. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Wardar Skopje.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Przypisy

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej